Uke může mít více významů:

 Uke (hora) – novozélandská hora
 Uke (judo) – označení pro obránce v judu
 Uke (Nigérie) – obec v Nigérii, rodiště biskupa Vincenta Ezeonyia
 Uke / Ukešima – ostrov v japonské prefektuře Kagošima v souostroví Amami
 UKE – vysokopevnostní ocel, používaná např. pro stavbu ponorek
 UKE – NUTS anglického regionu Yorkshire a Humber
 Svatý týden – 

 Uke bendžo – druh čtyřstrunného banja
 Uke Line – ofenzivní formace hráčů Boston Bruins ukrajinského původu po roce 1962
 Ukemi – z japonštiny: pády v aikidu, judu nebo karate
 Ukulele – havajský hudební nástroj, též zvaný Uke
 Terry Sawchuk (1929–1970), přezdívka Ukey či The Uke – kanadský hokejový brankář ukrajinského původu

příjmení
 Billy "Uke" Carpenter – jazzový hudebník
 Clanton Uke (1898–1960) – americký baseballista
 Sıtkı Üke (1876–1941) – turecký generál